Джеймс В. Харт (; род. 1950) — американский сценарист и писатель.

Карьера 
Он написал детский роман 2005 года «Капитан Крюк: Приключения небезызвестного юноши», приквел, изображающий злодея капитана Крюка Дж. М. Барри, заклятого врага Питера Пэна, когда он был подростком. Ранее, Харт написал сценарий к полнометражному фильму Стивена Спилберга «Капитан Крюк», который служил как продолжение оригинальной истории Барри.

Харт также написал адаптацию «Кризиса в Горячей зоне», но фильм никогда не был снят.

Он написал первый набросок сценария «Атлант расправил плечи: Часть 1», который должен был быть разработан режиссёром Рэндаллом Уоллесом. Харт больше не писал дальнейшие наброски, а Уоллес не стал режиссёром. Недавно было объявлено, что сценарист Джеймс В. Харт написал адаптацию «Сирен Титана», которая была одобрена Куртом Воннегутом перед его смертью.

Личная жизнь 
Харт является сыном доктора Уильяма Харта-старшего и Кейт Харт. У него две сестры, Джилл и Энн, и один брат, Билл-младший. Он живёт в Нью-Йорке со своей женой. Их двое детей (род. в 1980 и 1983 гг.) также являются писателями.

Избранная фильмография 
 Капитан Крюк / Hook (1991) (сценарий)
 Дракула / Bram Stoker's Dracula (1992) (сценарий)
 Франкенштейн Мэри Шелли / Mary Shelley's Frankenstein (1994) (продюсер)
 Остров сокровищ маппетов / Muppet Treasure Island (1996) (сценарий)
 Контакт / Contact (1997) (сценарий)
 Бессмертные / Tuck Everlasting (2002) (сценарий)
 Лара Крофт: Расхитительница гробниц 2 — Колыбель жизни / Lara Croft Tomb Raider: The Cradle of Life (2003) (сюжет)
 Сахара / Sahara (2005) (сценарий)
 Август Раш / August Rush (2007) (сценарий)
 Эпик / Epic (2013) (сценарий)
 Череп и кости / Crossbones (2014) (сценарист)

Примечания

Ссылки 
 Интервью о «Капитане Крюке» на www.hook-movie.com

Лауреаты премии «Сатурн» за лучший сценарий